Aughinish (County Clare) - eiland van county Clare, gelegen in de Baai van Galway
 Aughinish (County Limerick) - eiland van county Limerick, gelegen in het estuarium van de Shannon